Sandra (film), een Belgische televisiefilm uit 1988
Sandra (voornaam), een meisjesnaam
Sandra (zangeres), een Duitse zangeres
Sandra, alternatieve naam van de Italiaanse film Vaghe stelle dell'orsa

Zie ook
Șandra (doorverwijspagina)